Семён Льво́в:
 
 Львов, Семён Петрович (?—1659) — князь, военачальник XVII века.